Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori James Greehalgh e Grant Silcock che hanno battuto in finale Andre Agassi e David Wheaton per walkover.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Martin Damm (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Brian MacPhie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1999
ATP Tour 1999